Windows NT 6.1 — обозначение следующих версий  Windows.
 Windows 7 (Windows NT 6.1 Workstation)
 Windows 7 Starter (Windows NT 6.1 Starter Workstation)
 Windows 7 Home Basic (Windows NT 6.1 Home Basic Workstation)
 Windows 7 Home Premium (Windows NT 6.1 Home Premium Workstation)
 Windows 7 Professional (Windows NT 6.1 Professional Workstation)
 Windows 7 Enterprise (Windows NT 6.1 Enterprise Workstation)
 Windows 7 Ultimate (Windows NT 6.1 Ultimate Workstation)
 Windows 7 Edition E (Windows NT 6.1 Workstation - E)
 Windows Server 2008 R2 (Windows NT 6.1 Server)
 Windows Server 2008 R2 Standard Edition (Windows NT 6.1 Standard Server)
 Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition (Windows NT 6.1 Enterprise Server)
 Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition (Windows NT 6.1 Datacenter Server)
 Windows Server HPC Server 2008 R2 (Windows NT 6.1 HPC Server)
 Windows Web Server 2008 R2 (Windows NT 6.1 Web Server)
 Windows Storage Server 2008 R2 (Windows NT 6.1 Storage Server)
 Windows Server 2008 R2 Itanium Edition (Windows NT 6.1 Server Itanium Edition)
 Windows Small Bussiness Server 2008 R2 (Windows NT 6.1 Small Bussiness Server)
 Windows Essential Bussiness Server 2008 R2 (Windows NT 6.1 Essential Bussiness Server)
Windows Thin PC (Windows NT 6.1 Thin PC Edition)
Windows Home Server 2011 (Windows 6.1 Home Server)
Предыдущий - Windows NT 6.0 (2006 - 2009)

Следующий - Windows NT 6.2 (2012 - 2013)